Петар «Пеко» Дапчевич (; 25 июня 1913, Люботинь — 10 февраля 1999, Белград) — югославский военный деятель, генерал-полковник.

Биография

Ранние годы 

Пеко Дапчевич родился 25 июня 1913 в селе Люботинь, недалеко от города Цетине. По национальности — черногорец. Отец — Йован Дапчевич, православный священник. В семье также были братья Владо, Драго и Милутин и сестра Даница. Пеко учился в гимназии в Цетине, где увлёкся рабочим движением. Дважды участвовал в забастовках, один раз за участие в молодёжном выступлении был арестован полицией. По окончании гимназии поступил на юридический факультет Белградского университета, в 1933 году вступил в Коммунистическую партию Югославии. Спустя три года вернулся на родину и стал работать в Цетинском окружном комитете.

Гражданская война в Испании 

В мае 1937 года Пеко отправился с группой югославских добровольцев в Испанию на помощь республиканцам, воевавшим против Франсиско Франко и его фашистского движения. Пеко прошёл военную подготовку и был назначен пулемётчиком. Служил в 15-й интербригаде, Димитровском батальоне. В ходе Брунетской операции он был ранен в голову и выбыл из строя. Вылечившись, Пеко был назначен политруком взвода и затем стал политруком роты. В этой должности он проявил себя как талантливый командир и вскоре стал командовать ротой. В битве на Эбро Дапчевича опять ранили в голову, а в 1938 году он был в третий раз ранен, но уже в руку. Тем не менее, это не останавливало его: в боях при Кинто, в Белчите и Каталонии он проявлял себя как отважный солдат. Дослужился до звания лейтенанта Испанской республиканской армии.

В феврале 1939 года остатки югославских добровольцев пересекли испано-французскую границу, где их тут же бросили в концлагеря. Многих югославов отправили в концлагерь в местечке Анжелес, а сам Дапчевич с группой испанцев попал в крепость Колюре, откуда выбрался в октябре 1940 года вместе с Фадилом Яхичем. Поскольку Яхич планировал бегство всех заключённых, Дапчевичу пришлось прикрывать беглецов: в апреле 1941 года он приехал в Австрию на работу, откуда и тайно руководил переброской добровольцев в Югославию.

Народно-освободительная война Югославии 

Дапчевич прибыл уже совершенно в другую страну: Югославия уже капитулировала после Апрельской войны. Дапчевич был схвачен в Сомборе и сослан в Черногорию, однако сбежал с поезда и скрылся в Никшиче, связавшись с местными коммунистами. Он же и стал инициатором начала антинемецкого и антиитальянского сопротивления. 13 июля 1941 грянуло восстание в Черногории: Дапчевич вступил в Цетинский окружной комитет КПЮ и возглавил Ловченский партизанский отряд. В боях за Кошчели на дороге Цетине—Риека-Црноевича 15 июля 1941 отрядом Дапчевича были уничтожены моторизованная колонна и моторизованный батальон 18-й пехотной дивизии «Мессина». С августа 1941 года Дапчевич — член Главного штаба НОАЮ в Черногории. Будучи членом штаба и командуя отрядом, он оказал большую помощь при образовании партизанских отрядов в Черногории.

Во время кризиса восстания в окрестностях Колашина, зимой-весной 1942 года Пеко на правах заместителя командующего Главным штабом объединил все отряды и ударные батальоны на территории Синяевины, направлении Морача-Колашин и Поле, начав бои против четников и итальянцев. В начале апреля 1942 года он стал командовать Главным штабом НОАЮ в Черногории и у Которского залива, а в мае вошёл в состав Верховного штаба НОАЮ, командуя черногорскими частями до 10 июня. Тогда подчинённые ему черногорцы вели бои против итальянских дивизий, подразделений четников и сепаратистских военизированных формирований. Войска сражались на Колашинских полях, в Синяевине и Дурмиторе, около Никшича и на пути в Грахово и Цетине, отражая Третье антипартизанское наступление. 11 июня 1942 была образована 4-я черногорская пролетарская ударная бригада, и Пеко был назначен её командиром. Бригада участвовала в походе в Боснийскую Краину. К середине июля были взяты Хаджиче (на дороге Сараево—Мостар), Горни-Вакуф, велись бои за Бугойно. В августе дважды бригада безуспешно штурмовала Купрес. Позднее на Маняче черногорцы завязали бои против вермахта, в сентябре участвовали в нападении на Яйце, а затем вели бои на линии Яйце—Дони-Вакуф и Яйце—Травник. В октябре бригада взяла Мрконич-Град.

1 ноября 1942 после образования 2-й пролетарской дивизии Дапчевич был назначен её командиром. Вплоть до середины сентября 1943 года 2-я дивизия сражалась под командованием Дапчевича в Югославии. С ноября 1942 по февраль 1943 года она действовала между Боснией и Далмацией: в ноябре она разбила противника на линии Книн—Босанско-Грахово, 14 декабря освободила Ливно, снова атаковала Купрес, освободила Шуицу и Дувно и завязала бои на линии Дувно—Имотски; с конца декабря 1942 по начало января 1943 года вела наступление в Цетинской краине. Отличилась и в ходе битвы на Неретве, освободив Дрежницу и Ябланицу и атаковав Кониц. В феврале-марте 1943 года завязались особенно тяжёлые бои: основные силы дивизии были задействованы на линии Горни-Вакуф—Прозор, другая часть дивизии вела затяжные бои на Неретве. 2-я пролетарская под командованием Дапчевича форсировала Неретву в марте 1943 года и отбросила четников. Когда началось основное наступление, дивизия двинулась в направлении Чичево—Главатичево—Калиновик—Фоча и разгромила четников. Часть солдат Дапчевича ещё и вела бои в Герцеговине. На завершающих этапах битвы при помощи 1-й пролетарской 2-я дивизия переправилась через Дрину, разбила снова четников и итальянцев и освободила Северную Черногорию. Совместно с 3-й ударной в боях за Яворик и Биоко черногорцы снова разбили четников.

В мае 1943 года во время битвы на Сутьеске 2-я дивизия вела бои против 1-й горнострелковой дивизии вермахта в районе Мойковаца и Колашина, позднее образовала плацдармы у Вучево и Яворка. В боях в долине Сутьеске бригады дивизии участвовали в нападении на Кошур и обороне Баре. Во время прорыва на Зеленгоре велись тяжёлые оборонительные бои на Любином-гробе и Кошуте, а также шёл прорыв линии Фоча-Калиновик. В октябре Дапчевич был назначен уже командиром 2-го ударного корпуса НОАЮ, который стал элитным подразделением партизан. Осенью 1943 года были освобождены территории Черногории, Герцеговины и Санджака. Корпус участвовал в 1944 году в боях за Черногорию, а именно: в Лимско-Дринской, Мойковацкой и Андриевицкой операциях. В июле 1944 года Пеко назначается командиром Оперативной группы дивизий, с которой освобождает часть Сербии между реками Южная и Западная Морава. В сентябре 1944 года принимает командование 1-й армейской группой, которая участвовала в боях за Западную Шумадию и Белградской операции; под Ужице Дапчевич нанёс серьёзное поражение четникам.

С 1 января 1945 Дапчевич командует 1-й югославской армией, которая воевала на Сремском фронте и 12 апреля прорвала линию фронта. В конце войны 1-я армия заняла Славонию и Хорватию, а вместе с 3-й армией на линии Целе—Марибор разгромила отступающие немецкие войска численностью 300 тысяч человек под командованием Александра Лера.

После войны 

В мае 1945 года Дапчевич назначен командиром 4-й армии и военным комендантом Истрии. В годы войны он также был членом Антифашистского вече народного освобождения Югославии и членом Президиума Черногорской антифашистской скупщины народного освобождения. С 1946 по 1948 годы учился в Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова в Москве. По возвращении из СССР вошёл в Генеральный штаб Югославской народной армии: до 1953 года он был заместителем начальника, а с 1953 по 1955 годы был начальником Генштаба. Уволился в 1955 году. Получал следующие воинское звания: в 1943 году произведён в генерал-майоры, в 1944 году — в генерал-подполковники, в 1947 году — в генерал-полковники.

В рамках гражданской деятельности Пеко Дапчевич был послом Временной и Учредительной скупщин Демократической Федеративной Югославии. Многократно избирался в Союзную скупщину и Республиканскую скупщину СР Черногории. На VII и VIII конгрессах Союза коммунистов Югославии избирался в ЦК СКЮ. Входил в Президиум Социалистического союза трудового народа Югославии, Главный комитет Союза ветеранов Народно-освободительной войны и Совет Федерации СФРЮ.

Скончался 10 февраля 1999 в Белграде. Похоронен на Новом кладбище Белграда.

Семья 
Супруга — Милена Врсайков-Дапчевич, актриса театра и кино. Дети: дочь Милица и сын Вук. Брат — Владимир «Владо» Дапчевич — тоже партизанский командир; антиревизионистский критик режима Тито и СССР, лидер сербской Партии труда.

Военно-научное наследие 
Автор военно-исторических и военно-теоретических работ.

Труды 
 Рат у Кореји. — Београд, 1951.
 Значај и снага маневра. — Београд, 1954.
 Како смо водили рат. — Београд, 1956.
 Мале ратне приче. — Београд, 1961.
 Тактика партизанских одреда и бригада. — Београд, 1961.
 Од Пиринеја до Цетиња. — Београд, 1981.
 Казивања о Београдској операцији. — Београд, 1981.
 За Београд. — Београд, 1984.
 Огледи из Војне Мисли. — Београд, 1986.

Награды 
Награждён рядом орденов и медалей, в том числе и орденом Народного героя Югославии (звание получил 22 октября 1945). В октябре 1945 года первым получил звание почётного гражданина Белграда. Награждён советскими орденами Кутузова I степени (15.10.1945) и  Суворова II степени (05.09.1944).

18 сентября 2014 в память 70-летия освобождения Белграда советскими войсками на карте Белграда появился Бульвар Пеко Дапчевича.

Примечания

Литература 
 Залесский К. А. Кто был кто во второй мировой войне. Союзники СССР. — М., 2004.
 Енциклопедија Југославије (књига осма). „Југословенски лексикографски завод“, Загреб 1956. година.
 Војна енциклопедија (књига друга), Београд 1972. година
 

Югославские партизаны
Военачальники Югославии
Члены ЦК СКЮ
Коммунисты Черногории
Бойцы интербригад
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены Совета Федерации СФРЮ
Депутаты Скупщины Социалистической Республики Черногории
Выпускники юридического факультета Белградского университета
Похороненные на Новом кладбище (Белград)
Военачальники Второй мировой войны
Генерал-полковники Югославии
Депутаты Скупщины СФРЮ